Toyota Owners 400 är ett stockcarlopp ingående i Nascar Cup Series som körs över 400 varv (300 miles, 482,803 km) på den 0,75 mile långa D-formade ovalbanan Richmond Raceway i Richmond i Virginia i USA. Loppet har med undantag för 1954, 1958 och 2020 körts årligen sedan 1953 och är ett av två Nascar Cup-lopp som årligen som körs på Richmond Raceway, det andra är Federated Auto Parts 400.

Tidigare namn 
 Richmond 200 (1953, 1955–1957, 1960–1961)
 Richmond 100 (1959)
 Richmond 250 (1962–1968)
 Richmond 500 (1969–1975)
 Richmond 400 (1976–1983)
 Miller High Life 400 (1984–1987)
 Pontiac Excitement 400 (1988–2003)
 Chevy American Revolution 400 (2004–2005)
 Crown Royal 400 (2006)
 Crown Royal presents the Your Name Here 400 (2007–2011)
 Capital City 400 presented by Virginia is for Lovers (2012)

Tidigare vinnare 

  – Loppet kortat på grund mörker på icke upplyst bana.
  – Loppet kortat 10 procent på grund av rådande energikris.
  – Loppet kortat på grund av regn.
  – Loppet flyttades fram en månad på grund av snö.
  – Loppet flyttat till lördagen.
  – Loppet startade på lördagen och avslutades på söndagen på grund av ett regnavbrott.
  – Loppet framskjutet från lördag till söndag på grund av regn.
  – Loppet förlängt enligt Nascar:s regel om att ett lopp inte får avgöras bakom säkerhetsbilen.
  – Loppet ströks ur kalendern av tidsskäl på grund av uppehållet under Coronapandemin. Det ersattes av Toyota 500 som kördes på Darlington Raceway  i South Carolina som är närmre Charlotte där de flesta Nascarstall är baserade.

Förare med flera segrar

Team med flera segrar

Konstruktörer efter antal segrar

Referenser

Noter

Övriga källor 
 

NASCAR-tävlingar
Motorsportevenemang i USA
Sport i Virginia
Återkommande sportevenemang med premiär 1953